Onzaga kan syfta på:

Colombia 

 Onzaga (kommun), Santander, 
 Onzaga (ort), Santander,